

Sigle
 All-terrain vehicle – quadriciclo motorizzato aperto adatto per andare fuoristrada, comunemente chiamato quad
 Alternative Transferable Vote – sistema elettorale adottato nella Repubblica d'Irlanda
 Automated Transfer Vehicle – Veicolo di Trasferimento Automatico, una navicella spaziale dell'ESA
 Azienda Trasporti Verona – azienda di trasporto pubblico di Verona (Italia)
 Amateur TeleVision – sistema utilizzato dai radioamatori per la trasmissione di immagini televisive

Codici 
 ATV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ati (Ciad)
 atv – codice ISO 639-3 della lingua altai settentrionale

Televisioni
 ATV un canale televisivo austriaco
 ATV un network televisivo peruviano
 ATV precedente nome di un canale regionale affiliato al CTV television network
 Associated Television network commerciale britannico tra il 1955 e 1981
 Asia Television Limited una compagnia televisiva di Hong Kong
 ATV un canale televisivo turco
 ATV-10 stazione televisiva di Melbourne, Australia
 Aluetelevisio un canale televisivo finlandese
 ATV una stazione televisiva di Aruba
 ATV una stazione televisiva polacca
 ATV emittente televisiva pubblica d'Andorra
 Aomori Television emittente televisiva pubblica del Giappone

Musica
 Alternative TV, un gruppo punk rock inglese
 ATV music italiana, etichetta discografica